Lopera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Lopera (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Lopera (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar